Il doppio del torneo di tennis Manchester Trophy 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Maks Mirny e Lior Mor che hanno battuto in finale Dick Norman e Fernon Wibier 7-5, 7-6.

Teste di serie

 Lorenzo Manta /  Andrew Richardson (quarti di finale)
 Lionnel Barthez /  Petr Pála (quarti di finale)

 Andrew Foster /  Danny Sapsford (primo turno)
 Dick Norman /  Fernon Wibier (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Manchester Trophy 1996